Valea Mare ist der Name zahlreicher Orte: 

 in Rumänien
 Valea Mare (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Valea Mare (Gurahonț), Dorf im Kreis Arad
 Valea Mare (Săvârșin), Dorf im Kreis Arad
 Valea Mare (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Valea Mare (Colonești), Dorf im Kreis Bacău
 Valea Mare (Faraoani), Dorf im Kreis Bacău
 Valea Mare (Roșiori), Dorf im Kreis Bacău
 Valea Mare (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Valea Mare (Șanț), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Valea Mare (Urmeniș), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Valea Mare (Covasna), Gemeinde im Kreis Covasna
 Valea Mare (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița
 Valea Mare (Cândești), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Valea Mare (Valea Lungă), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Valea Mare (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Valea Mare (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Valea Mare (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Valea Mare (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Valea Mare (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Valea Mare (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Valea Mare (Băbeni), Dorf im Kreis Vâlcea
 Valea Mare (Berbești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Valea Mare (Dumești), Dorf im Kreis Vaslui
 Valea Mare (Ivănești), Dorf im Kreis Vaslui
 Valea Mare (Negrești), Dorf im Kreis Vaslui
 Valea Mare-Bratia, Dorf im Kreis Argeș
 Valea Mare de Codru, Dorf im Kreis Bihor
 Valea Mare de Criș (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Valea Mare de Criș (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Valea Mare-Podgoria, Dorf im Kreis Argeș
 Valea Mare-Pravăț, Gemeinde im Kreis Argeș

 in der Republik Moldau
 Valea Mare (Ungheni), Gemeinde im Rajon Ungheni